Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Beethoven
 Quatuor à cordes  d'Ernest Bloch
 Quatuor à cordes  de Frank Bridge
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Glazounov
 Quatuor à cordes  de Paul Hindemith
 Quatuor à cordes  de Mozart
 Quatuor à cordes  de Max Reger
 Quatuor à cordes  de Wilhelm Stenhammar
 ''Quatuor à cordes  de Michael Tippett